Der Name Arrild bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Oersberg im Kreis Schleswig-Flensburg
 eine Kirchspielgemeinde der Tønder Kommune in Dänemark, siehe Arrild Sogn
 eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben, siehe Arrild (Kreis Hadersleben)